Rusalka se poate referi la:

Rusalka este o creatură mitologică. Numele ei este și denumirea unor opere de artă.

 Mitologie
 rusalka – personaj din mitologia slavă

 Literatură
 1829–1832 Rusalka (Pușkin) (Русалка) – Poem dramatic (neterminat) de Pușkin

 Muzică
 1856 Rusalka (Dargomîjski) – operă de Aleksandr Dargomîjski
 1870 Rusalka (operă) – operă de Henriette de Sainte-Marie
 1901 Rusalka (Dvořák) – operă de Antonín Dvořák și Jaroslav Kvapil

 Film
 1910 Rusalka – film mut rus, regia Vasili Goncearov
 1963 Rusalka – film cehoslovac, regia Václav Kaslik